ELO eller Elo kan syfta på:

 ELO – en brittisk rockgrupp bildad år 1970, se Electric Light Orchestra
ELO 2 – det andra albumet av den engelska rockgruppen Electric Light Orchestra
 ELO – ICAO-kod för det polska flygbolaget Eurolot
Elo-rating – ett rankingsystem

Personer
 Arpad Elo (1903–1992), ungerskfödd amerikan som uppfann rankningsystemet Elo-rating
 Simon Elo (1986–), en finländsk politiker
 Jöns Elo Rydbeck (1827–1901), en svensk målare, tecknare och gravör